Armia robotnicza – termin używany w 1920 r., określający żołnierzy Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (RKKA) przeniesionych ze służby wojskowej do prac typowo fizycznych. 

Terminami Armia robotnicza albo Armia Robotnicza mogą odnosić się również do:

Nieformalne określenie tzw. „kolumn robotniczych NKWD”, istniejących w latach 1941–1946 na terenach Związku Sowieckiego.
„Rezerwowa armia pracy” – termin w marksistowskiej ekonomii politycznej oznaczający ogół bezrobotnych w społeczeństwie kapitalistycznym.